Премия «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм — награда Американской академии киноискусства, присуждаемая ежегодно с 1932 года.

Названии номинации менялось. В 1932—1971 годах категория называлась лучшая короткометражка (мультипликация). В 1972—1974 годах имела название лучшая короткометражка (анимация). С 1975 года называется лучший короткометражный фильм (анимация).

Первоначально награда вручалась продюсеру или компании производителю, с 1989 года — режиссёру мультфильма.

Лауреаты и номинанты

1932—1940

1941—1950

1951—1960

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2030

Статистика

Ссылки 
 

Анимационный короткометражный фильм
Премии за лучший анимационный короткометражный фильм
Анимационные премии